Microsoft Visual Studio
 , операційна система для мейнфреймів IBM System/370, відома також як OS/VS2
 , медіа-конгломерат (радіо, телебачення) у Мексиці